Pinkohs ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Pinkohs (* 1942), deutscher Fußballspieler
 Torsten Pinkohs (* 1962), deutscher Fußballspieler